Long steht für:
 Long (Baoji), Kreis Long in Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Long (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Long (Mythologie), Drachenfigur in der chinesischen Mythologie
 Long (Somme), französische Gemeinde im Département Somme
 Long (Wappentier), chinesischer Drache als Wappentier in der Heraldik
 Long (Einheit), ein historisches französisches Salzmaß
 Abkürzung der geografischen Länge
 Datentyp für ganzzahlige Werte in der Informatik, siehe Integer (Datentyp)
 Käufer-Position in der Finanzwirtschaft, siehe Long und Short
 R. H. Long Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Long-Crawford Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Long (Fluss), ein Sanaga Nebenfluss in Kamerun

Long ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Long Beach (Begriffsklärung)
 Long Bluff, Kliff auf der Thurston-Insel in der Antarktis
 Long Gables, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Long-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel in der Antarktis
 Long Hills, Hügelgruppe im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Long Island (Begriffsklärung)
 Long Lake (Begriffsklärung)
 Long Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Long Point (Begriffsklärung)
 Long Ridge (Begriffsklärung)
 Long Rock (Begriffsklärung)
 Long Valley (Begriffsklärung)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Long (Arkansas)
 Long (Mississippi)
 Long (Ohio)
 Long (Oklahoma)
 Long (Washington)

Longs steht für geografische Objekte der Antarktis:
 Longs Peak
 Longs Nunatak

Siehe auch:

 Loch Long
 Loong